Megane (眼鏡), désigne les lunettes de vue en japonais ;
Mégane désigne une lignée de véhicules automobiles produits par la firme française Renault ;
 Son homophone Mégane (ou Megan) est aussi un prénom féminin dérivé du prénom Marguerite. Se fête le 16 novembre ;
 Megane est l'ancien nom de la commune de Zmalet El Emir Abdelkader en Algérie ;
 Megane est un film japonais de Naoko Ogigami sorti en 2007.

Références